Чумпхон — город (тхетсабанмыанг) на юге Таиланда, административный центр провинции Чумпхон и центрального района провинции. Находится в 463 км от Бангкока. По результатам переписи 2005 года имел население 33 522 чел. Город полностью включает в себя общину (тамбон) Тха Тапхау и частично общины Банг Мак, Ванг Пхай, На Тхунг и Кхун Кратхинг. Основная отрасль — сельское хозяйство.

География 
Чумпхон расположен недалеко от западного побережья Сиамского залива. К западу находятся северные холмы горного хребта Пхукет. В окрестностях города высота холмов достигает 400 м.

Климат 
Климат Чумпхона — тропический муссонный (Am по классификации Кёппена), немного не дотягивая до экваториального (Af по классификации Кёппена). Температура держится высокой круглый год. Наибольшее количество осадков выпадает с мая по ноябрь, особенно в октябре и ноябре.

Транспорт 
Внутригородской транспорт представлен небольшой автобусной сетью. Междугороднее сообщение ежедневными автобусами и поездами до Бангкока.

Через Чумпхон проходит Thailand Route 4 (AH2), связывающая город на севере с Бангкоком и на западе с Ранонгом.

Станция Чумпхон принадлежит к Южной линии Государственной железной дороги Таиланда. В 30 км к северу от города находится аэропорт.

Упоминания 
 Чумпхон — место приземления первого хронолита в романе Роберта Чарльза Уилсона The Chronoliths.

Примечания 

Города Таиланда